Виталий Фроимович Зальцман (род. 26 октября 1941) — американский шахматист, международный мастер (1978), тренер.

Среди учеников Максим Длуги.

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты США